

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podbagnie – część wsi Dębów w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Podbagnie – część wsi Dziewki w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz